Хо́ффельд:
 Хоффельд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Хоффельд — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.